«West Point» puede hacer referencia a:

en Estados Unidos

Academia Militar 
 West Point, academia militar.

Divisiones administrativas 
Localidades
 West Point (Alabama)
 West Point (Arkansas)
 West Point (California)
 West Point (Georgia)
 West Point (Illinois)
 West Point (Indiana)
 West Point (Iowa)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Luisiana)
 West Point (Misisipi)
 West Point (Nebraska)
 West Point (Nueva York)
 West Point (Utah)
 West Point (Virginia)
 West Point (Wisconsin)
Municipios
 Municipio de West Point (condado de Brule, Dakota del Sur)
 Municipio de West Point (condado de Stephenson, Illinois)
 Municipio de West Point (condado de White, Indiana)
 Municipio de West Point (condado de Butler, Iowa)
 Municipio de West Point (condado de Lee, Iowa)
 Municipio de West Point (condado de Bates, Misuri)